

O 13.º BIB 
O 13.º Batalhão de Infantaria Blindado (13.º BIB), também conhecido como Batalhão Tristão de Alencar Araripe, é uma unidade do Exército Brasileiro, localizada em Ponta Grossa, no estado do Paraná, e subordinado à 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada, sediada na mesma cidade. Seu nome histórico evoca o Marechal Tristão de Alencar Araripe, insígnie militar e antigo Comandante do 13.º Regimento de Infantaria (13.º RI), unidade predecessora do 13.º BIB.

É uma força blindada que possui como principal meio de combate a VBTP M113 BR. Unidade de Infantaria com elevado poder de fogo, mobilidade, sistema de comunicações amplo e flexível, e proteção blindada, características decisivas para obter superioridade nos conflitos atuais, o Batalhão, como toda tropa blindada, faz parte da espinha dorsal da força terrestre.

Organizado a quatro Companhias de Fuzileiros Blindadas, uma Companhia de Comando e Apoio, um Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e uma Banda de Música. O 13.º BIB é importante elemento de manobra da 5.ª Brigada de Cavalaria Blindada, mercê do interesse, da dedicação ao trabalho e do profissionalismo de todos os seus integrantes, prossegue cumprindo fielmente a sua missão constitucional.

Sediado no Segundo Planalto Paranaense, região conhecida como Campos Gerais, possui uma moderna estrutura de saúde, que foi totalmente reformada e aparelhada, aonde presta um atendimento de excelência para a família militar com médicos, dentistas e farmacêuticos. A OM possui ainda, próprios nacionais para Oficiais Subtenentes e Sargentos, com intuito de receber e acomodar a família 13.º BIB.

História
Em 21 de junho de 1923, pelo Decreto presidencial n.º 10.070, foi criado o 13.º Regimento de Infantaria (13.º RI), na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná.

O 13.º RI teve participação destacada na Revolta Paulista de 1924, na Revolução de 1930, na Revolução Constitucionalista de 1932 e no Golpe de 1964.

Por ocasião da 2.ª Guerra Mundial, em 1944, enviou um contingente de 336 militares para compor a Força Expedicionária Brasileira (FEB), que combateu no norte da Itália.

Em 1.º de novembro de 1971, foi transformado em 13.º Batalhão de Infantaria Blindado, recebendo, a partir de 1972, as Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP) M-113.

O 13.º BIB possui também um Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), que foi criado em 1966 e já formou diversas turmas de Oficiais R-2 para o Exército Brasileiro.

Bibliografia
• FRIZANCO, Orlando; SOARES JUNIOR, Wilson; MAYER, Reinaldo Afonso. História do 13.º BIB "Batalhão Tristão de Alencar Araripe". Ponta Grossa: AORPG, 2009. ISBN 978-85-61862-01-5
• FRIZANCO, Orlando et all. História do NPOR do 13.º BIB. Curitiba: AORPG, 2008.

Batalhões do Exército Brasileiro
Ponta Grossa